Камень:
 Ка́мень — твёрдая неметаллическая горная порода, или её кусок. См. также Искусственный камень, Бортовой камень.

В медицине 
Камень — камнеподобное образование патологического происхождения во внутренних органах (жёлчный, ).

В искусстве 
 
 Художественная литература:
 «Камень» — дебютная книга стихов Осипа Мандельштама (1913).

Топоним 
 Камень — название горы или утёса на Урале и в Сибири. Например, Камень Боец, Денежкин Камень, , Конжаковский Камень, Косьвинский Камень, Красный Камень (скала), Лялинский Камень, Медведь-Камень, Павдинский Камень.
 Камень — вулкан на Камчатке.
 Камень — гора на Средне-Сибирском плоскогорье.
 Камень — река в Польше, приток Хучвы.
 Камень — озеро в Беломорском районе Карелии.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Камень — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Камень — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Камень — агрогородок в Лепельском районе Витебской области.
 Камень — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Камень — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Камень — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Камень — агрогородок в Копыльском районе Минской области.
 Камень — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Камень — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Камень — название города Камень-на-Оби (Алтайский край) до 1933 года.
 Камень — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Камень — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Камень — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Камень — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Камень — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Камень — деревня в Мошковском районе Новосибирской области.
 Камень — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
 Камень — посёлок в Александровском муниципальном округе Пермского края.

Украина 
 Камень — село в Овручском районе Житомирской области.
 Камень — село в Романовском районе Житомирской области.
 Камень — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Камень — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Камень — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

В технике 
 В компьютерном сленге то же, что процессор.
 Камень (узор) — узор из углублений в металле; применяется для украшения клинков ножевых изделий, чаще из дамасской стали.
 Часовые камни — подшипники или подпятники для цапф осей шестерёнок механизма наручных часов.

См. также 

 Камни (альбом)
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания